Lupe steht für:

 Lupe,  Vergrößerungsglas
 Die Lupe (Braunschweig), ehemaliges Programmkino in Braunschweig
 Morenhovener Lupe, deutscher Kleinkunstpreis
 SAR-Lupe, deutsches Satellitenaufklärungssystem

Personen:
 Justine Lupe (* 1989), US-amerikanische Schauspielerin
 La Lupe (1936–1992), kubanische Sängerin

Lupé steht für:
 Lupé, französische Gemeinde im Département Loire

LUPe steht als Abkürzung für:
 Lärmfolter-Umwelt-Politik-ehrlich, Kleinpartei in Hessen

Siehe auch:
 Luppe
 Die Lupe

Abkürzung